Крюковский — фамилия.

Известные носители:
 Крюковский, Иван Григорьевич (ок. 1815 — 1885) — кобзарь, один из последних представителей этого типа певцов.
 Крюковский, Матвей Васильевич (1781 — 1811) — русский драматург.

См. также